Antonio Cicognara (avant 1480 - après 1500) : peintre italien miniaturiste;
 Leopoldo Cicognara (1767-1834) : archéologue, historien, critique d'art et homme politique italien.